Pales bezeichnet:

 Pales (Mythologie), eine römische Hirtengottheit
 (49) Pales, einen Asteroiden
 Renault Pales, Traktorenbaureihe der Marke Renault
 Claas Pales, Traktorenbaureihe der Marke Renault

Palés ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Palés Matos (1898–1959), puerto-ricanischer Dichter